Antoniolli ist der Familienname folgender Personen:

 Luisa Antoniolli (* 1966), Juristin
 Walter Antoniolli (1907–2006), österreichischer Verfassungsjurist und Präsident des Verfassungsgerichtshofes